География почв — наука о закономерностях распространения почв на поверхности Земли в целях почвенно-географического районирования.

Описание 
Делится на общую и региональную. Общая география почв изучает факторы почвообразования и общие закономерности географического распределения почв, типы структуры почвенного покрова. Региональная география почв изучает вопросы районирования и занимается описанием почвенного покрова конкретных регионов.

Основной метод географии почв — сравнительно-географический, с помощью которого географическое распределение почв изучают в связи с факторами почвообразования. Широко используется картографирование — составление почвенных карт.

География почв возникла в конце XIX века, её основатель В. В. Докучаев, который выявил связи между почвой и формирующими её природными условиями, показал закономерности зонального распространения почв и разработал методы профильного изучения почв в совокупности с факторами почвообразования.

Значительную роль Докучаевская школа почвоведения сыграла в развитии географии почв мира.

География почв в качестве учебного курса читается на биолого-почвенных и географических факультетах университетов или входит как обязательная составная часть в курс почвоведения. Первая кафедра географии почв была основана в 1926 году в Ленинградском государственном университете С. С. Неуструевым.

Учебник по почвоведению и географии почв для географических факультетов университетов вышел в 1960 году.

См. также 
 Почвоведение
 Докучаев, Василий Васильевич
 Глинка, Константин Дмитриевич
 Добровольский, Глеб Всеволодович

Примечания

Литература 
 География почв // Четырёхъязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. — М: Советская энциклопедия, 1980. С. 98.

Ссылки 

 [bse.sci-lib.com/article009508.html О географии почв] в Большой советской энциклопедии.

Физическая география